Osoby o tym nazwisku:
 Chris Löwe – niemiecki piłkarz
 Wolfgang Löwe – niemiecki siatkarz, olimpijczyk
 Zygfryd de Löwe – postać fikcyjna z Krzyżaków Henryka Sienkiewicza
Inne:
 Löwe – niemiecki torpedowiec z okresu II wojny światowej (zdobyczny norweski)